Bernard I. Sasko-Meiningenský (10. září 1649, Gotha – 27. dubna 1706, Meiningen) byl prvním sasko-meiningenským vévodou.

Život 
Bernard se narodil jako šestý, ale třetí přeživší syn vévody Arnošta I. Sasko-Gothajského a jeho manželky Alžběty Žofie Sasko-Altenburské.

Po smrti jeho otce v roce 1675 řídil Bernard společně se svými bratry celé vévodství. O pět let později (1680) však bylo vévodství rozděleno a v důsledku této divizní smlouvy Beernard obdržel Meiningen, Wasungen, Salzungen, Untermaßfeld, Frauenbreitungen a Ichtershausen. Bernard se stal zakladatelem sasko-meiningenské linie rodu.

Okamžitě zahájil stavbu oficiálního sídla v Meiningenu. Stavba byla dokončena v roce 1692 a byla nazvána palác Elisabethenburg na počest Bernardovy druhé manželky. Stejně jako u jeho bratra Arnošta, byla finanční stabilita Bernardova vévodství pozoruhodná. Výsledkem byl prodej komorního zboží a dodatečný poplatek za daně obyvatelstvu.

Bernardova poslední vůle nařídila nedělitelnost vévodství, ale ne primogenituru. To umožnilo jeho synům vládnout po jeho smrti vévodství společně.

Manželství a potomci 
Poprvé se dvaadvacetiletý Bernard oženil 20. listopadu 1671 na zámku Friedenstein ve městě Gotha s o dva roky starší Marií Hedvikou, nejmladší dcerou lankraběte Jiřího II. Hesensko-Darmstadtského. Manželé spolu měli sedm dětí:

 Arnošt Ludvík I. Sasko-Meiningenský (7. října 1672 – 24. listopadu 1724), vévoda sasko-meiningenský,
 ⚭ 1704 Dorotea Marie Sasko-Gothajsko-Altenburská (22. ledna 1674 – 18. dubna 1713)
 ⚭ 1714 Alžběta Žofie Braniborská (5. dubna 1674 – 22. listopadu 1748)
 Bernard Sasko-Meiningenský (28. října 1673 – 25. října 1694)
 Jan Arnošt Sasko-Meiningenský (29. prosince 1674 – 8. února 1675)
 Marie Alžběta Sasko-Meiningenská (11. srpna 1676 – 22. prosince 1676)
 Jan Jiří Sasko-Meiningenský (3. října 1677 – 10. října 1678)
 Fridrich Vilém Sasko-Meiningenský (16. února 1679 – 10. března 1746), svobodný a bezdětný
 Jiří Arnošt Sasko-Meiningenský (26. března 1680 – 1. ledna 1699)

Marie Hedvika zemřela 19. dubna 1680 ve věku 32 let. 25. ledna 1681 se jednatřicetiletý vdovec v Schöningenu oženil s o devět let mladší Alžbětou Eleonorou, nejstarší dcerou vévody Antona Ulricha Brunšvicko-Wolfenbüttelského. Manželé spolu měli pět dětí:

 Alžběta Ernestýna Sasko-Meiningenská (3. prosince 1681 – 24. prosince 1766), abatyše v Gandersheimu
 Eleonora Frederika Sasko-Meiningenská (2. března 1683 – 13. května 1739), jeptiška
 Antonín August Sasko-Meiningenský (20. června 1684 – 7. prosince 1684)
 Vilemína Luisa Sasko-Meiningenská (19. ledna 1686 – 5. října 1753), ⚭ 1703 Karel Württembersko-Bernstadtský (11. března 1682 – 8. února 1745)
 Antonín Ulrich Sasko-Meiningenský (22. října 1687 – 27. ledna 1763), vévoda sasko-meiningenský,
 ⚭ 1711 Filipína Alžběta Caesarová (6. března 1683 – 4. srpna 1744), morganatické manželství
 ⚭ 1750 Šarlota Amálie Hesensko-Philippsthalská (11. srpna 1730 – 7. září 1801)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 10. září
Narození v roce 1649
Narození v Gotha
Úmrtí 27. dubna
Úmrtí v roce 1706
Úmrtí v Meiningenu
Wettinové
Sasko-meiningenští vévodové
Muži